Vzhledem k omezenému počtu startovních míst, které vzpírání přidělil Mezinárodní olympijský výbor, se může Olympijských her zúčastnit pouze omezený počet vzpěračů. Z tohoto důvodu byla vypsána olympijská kvalifikační kritéria, na jejichž základě jsou jednotlivá startovní místa přerozdělena různým státům světa.

Kvalifikační kritéria 
Podle oficiálních kvalifikačních kritérií bude na OH startovat 156 mužů a 104 žen (celkem 260 závodníků, stejně jako na předchozích olympijských hrách). Jedna země může vybojovat maximálně 6 účastnických míst v mužských kategoriích a 4 místa v ženských kategoriích. Velká Británie je z kvalifikace a kvalifikačních žebříčků vyřazena; na Olympijských hrách 2012 ji budou reprezentovat 3 muži a 2 ženy.

Kvalifikace proběhne primárně na mistrovstvích světa. Kvalifikačním kritériem jsou výsledky družstev z posledních dvou mistrovství světa, které budou bezprostředně předcházet olympijským hrám (tj. z let 2010 a 2011). Každý závodník podle výsledku v celkovém pořadí dvojboje své váhové kategorie získává body, které v součtu v rámci mužských a ženských váhových kategorií zvlášť určují pořadí každého družstva (započítají se jen výsledky předem určených 6 mužů, resp. 4 žen na každém mistrovství). V případě bodové shody i shodných umístění se berou v úvahu i body za dílčí disciplíny. Podle pořadí ve vzniklém žebříčku družstev získávají jednotlivé národní olympijské výbory příslušný počet startovních míst na OH (viz tabulka).

Země, které se nekvalifikují z mistrovství světa, se mohou dále kvalifikovat z kontinentálních mistrovství v roce 2012. Pro kvalitní sportovce ze vzpěračsky slabších zemí, které nejsou schopny uspět v týmové klasifikaci, se nabízí možnost postupu z výkonnostního žebříčku. Takto se ale kvalifikuje pouze reprezentant země, která nezískala žádné startovní místo z celosvětového ani kontinentálního mistrovství.

Po uzavření všech kvalifikačních kritérií tripartitní komise (Mezinárodní vzpěračská federace – Asociace národních olympijských výborů – Mezinárodní olympijský výbor) rozhodne o udělení divokých karet pro obsazení zbylých volných míst.

Kvalifikační systém mimo to navíc počítá se sankcemi vůči národním vzpěračským federacím a příslušným olympijským výborům, jejichž reprezentanti budou přistiženi při užívání zakázaných látek (Adverse Analytical Finding).

Přehled kvalifikovaných

Muži

Ženy

Kvalifikace mužů

Kvalifikace z mistrovství světa

Kvalifikace z Mistrovství Afriky 2012

Kvalifikace z Mistrovství Evropy 2012

Kvalifikace z Mistrovství Asie 2012

Kvalifikace z Panamerického mistrovství 2012

Kvalifikace z Mistrovství Oceánie 2012

Výkonnostní žebříček 
Konečný stav

Vysvětlivky 

 Vysvětlivky ke zkratkám soutěží:
{| border=0 cellspacing=1 cellpadding=2 style="border-collapse:collapse;"
|-
! width=20% |
! width=80% |
|-
| MS 10
| Mistrovství světa 2010, Antalya, Turecko
|-
| MS 11
| Mistrovství světa 2011, Paříž, Francie
|-
| MSJ 11
| Mistrovství světa juniorů (do 20 let) 2011, Bayan Lepas, Penang, Malajsie
|-
| GP 10
| IWF Continental Clubs Grand Prix 2010, Bayan Lepas, Penang, Malajsie
|-
| GP 11
| China IWF Grand Prix 2011, Fu-čou, Čínská lidová republika
|-
| PC 11
| IWF Grand Prix: Pohár prezidenta Ruské federace 2011, Belgorod, Rusko
|-
| MAf 12
| Mistrovství Afriky 2012, Nairobi, Keňa
|-
| MAs 12
| Mistrovství Asie 2012, Pchjong-tchäk, Jižní Korea
|-
| ME 12
| Mistrovství Evropy 2012, Antalya, Turecko
|-
| MO 12
| Mistrovství Oceánie 2012, Apia, Samoa
|-
| PM 12
| Panamerické mistrovství 2012, Antigua Guatemala, Guatemala
|}

Kvalifikace žen

Kvalifikace z mistrovství světa

Kvalifikace z Mistrovství Afriky 2012

Kvalifikace z Mistrovství Evropy 2012

Kvalifikace z Mistrovství Asie 2012

Kvalifikace z Panamerického mistrovství 2012

Kvalifikace z Mistrovství Oceánie 2012

Výkonnostní žebříček 
Konečný stav

Vysvětlivky 

 Vysvětlivky ke zkratkám soutěží:
{| border=0 cellspacing=1 cellpadding=2 style="border-collapse:collapse;"
|-
! width=20% |
! width=80% |
|-
| MS 10
| Mistrovství světa 2010, Antalya, Turecko
|-
| MS 11
| Mistrovství světa 2011, Paříž, Francie
|-
| MSJ 11
| Mistrovství světa juniorů (do 20 let) 2011, Bayan Lepas, Penang, Malajsie
|-
| GP 10
| IWF Continental Clubs Grand Prix 2010, Bayan Lepas, Penang, Malajsie
|-
| GP 11
| China IWF Grand Prix 2011, Fu-čou, Čínská lidová republika
|-
| PC 11
| IWF Grand Prix: Pohár prezidenta Ruské federace 2011, Belgorod, Rusko
|-
| MAf 12
| Mistrovství Afriky 2012, Nairobi, Keňa
|-
| MAs 12
| Mistrovství Asie 2012, Pchjong-tchäk, Jižní Korea
|-
| ME 12
| Mistrovství Evropy 2012, Antalya, Turecko
|-
| MO 12
| Mistrovství Oceánie 2012, Apia, Samoa
|-
| PM 12
| Panamerické mistrovství 2012, Antigua Guatemala, Guatemala
|}
 (*) Případná kvalifikace reprezentantky Macaa závisí na uznání tamního národního olympijského výboru a případném zpětném zařazení do kvalifikačního rankingu.

Odkazy

Reference a poznámky 

Vzpírání na Letních olympijských hrách 2012